Popof est un nom porté notamment par :
 Artof Popof, artiste peintre Français, issu de l'Art Urbain (Street Art) et du graffiti, et organisateur d'expositions collectives multi-disciplinaires.
 Popof, de son vrai nom Alexandre Paounov, est un DJ et compositeur de musique électronique français
 Popoff, ketch aurique, à coque bois, construit en 1946 au chantier naval Vernazza de La Rochelle.